Ščerbakov () è un cognome russo che può riferirsi a:
Aleksandr Sergeevič Ščerbakov (1901-1945) – politico sovietico
Leonid Michajlovič Ščerbakov (1927) – triplista sovietico
Oleksandr Oleksandrovyč Ščerbakov (1995-2022) - pilota militare ucraino decorato
Serhij Hennadijovyč Ščerbakov (1971) – calciatore ucraino
Vladimir Aleksandrovič Ščerbakov (1945-1993) – calciatore sovietico
Vladimir Ivanovič Ščerbakov (1901-1981) – generale sovietico
Ščerbakov – denominazione di Rybinsk dal 1946 al 1957